Villapol ist der Familienname folgender Personen:

 Fernando Villapol (* 1953), spanischer Bildhauer und Kunstkritiker
 María Villapol (* 1967), venezolanische Judoka
 Nitza Villapol (1923–1998), kubanische Köchin und Autorin